M32 kan syfta på:
 M32 – en galax, se Messier 32.
 M32 (spårvagn) – en spårvagnstyp i Göteborg
 M32 (motorväg) – en motorväg i England